Кудояров — фамиллия.
 Кудояров, Борис Павлович (1898—1973) — фотокорреспондент, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Кудояров, Габдулла Хабирович (1899—1984) — врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.